Periglypta är ett släkte av musslor. Periglypta ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Venusmusslor
Periglypta